Henrik Larsson, född 1987, är en svensk bandyspelare som representerar Gripen Trollhättan BK. Han har tidigare spelat för Villa Lidköping BK, IFK Vänersborg och moderklubben Otterbäckens BK.

Efter att ha vunnit junior-SM guld med moderklubben Otterbäcken efter 7-6 mot Västerås SK 2006 valde Henrik Larsson att ta steget till elitserien och Villa Lidköping.
Efter att under tre säsonger varit helt ordinarie så tappade han sin plats under 2009-10 och för att få speltid lånades han ut till Otterbäcken.

2010 skrev han på ett nytt tvåårskontrakt med Villa Lidköping.

Även säsongen efter hade han svårt att platsa och återigen blev han utlånad först till än en gång till moderklubben Otterbäcken och sen avslutade han säsongen i IFK Vänersborg.

25 mars 2012 fick han spela sin första SM-final i bandy när Villa förlorade mot Sandviken med 6-5.

2012 skrev han på ett nytt tvåårskontrakt med Villa Lidköping.

Även under säsongen 2013-14 har Henrik Larsson lånats ut till moderklubben Otterbäcken för att få matchträning och hjälpa dom i jakten på nytt allsvenskt kontrakt.

Efter säsongen 2013-14 fick Larsson inget nytt kontrakt med Villa Lidköping. Han valde då att skriva på ett ettårskontrakt med Gripen Trollhättan BK.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Personer från Otterbäcken
Födda 1987
Levande personer
Män
Spelare i IFK Vänersborg
Spelare i Gripen Trollhättan BK